Сан Хосе дел Ранчито има више значења:

 Сан Хосе дел Ранчито, Ел Ранчито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Ранчито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику